Bača může být:

 hlavní pastevec ovcí
 Bača (řeka) – řeka ve Slovinsku

příjmení
 Jerguš Bača (* 1965) – slovenský hokejista a trenér
 Juraj Bača (* 1977) – slovenský kanoista
 Martin Bača – více osob
 Pavlína Bačová (* 2001) – česká florbalistka a reprezentantka
 Tadeáš Bača (* 2000) – český politik

Podobná jména 
 Báča
 Bačov

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení